Алекса́ндр Яце́нко:
 Яценко, Александр Викторович (род. 1977) — российский актёр.
 Яценко, Александр Иванович (род. 1985) — украинский футболист.
 Яценко, Александр Степанович (1842—1897) — доктор медицины, доцент университета Св. Владимира.
 Яценко, Александр Тимофеевич (1912—1975) — полный кавалер ордена Славы.